Бекар — в современной музыкальной нотации знак альтерации (), означающий отмену ранее назначенного знака бемоль или диез для той ноты, перед которой он стоит.
 Бекар, Альберт (1910—1980) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Бекар, Сильви (род. 1975) — французская биатлонистка, призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира.